Михаил Исаакович Рудерман (5 мая 1905, Полтава — 30 мая 1984, Москва) — русский советский поэт, поэт-песенник, сценарист. Член Союза писателей СССР. Автор текста к песням «Тачанка» (музыка К. Я. Листова, 1937) и «Махорочка».

Биография 
Родился 5 мая 1905 года в Полтаве, в семье ремесленника. Юность провёл в Харькове, в 1925 году окончил Харьковский институт народного образования.

В середине 20-х перебрался в Москву, работал в «Комсомольской Правде». Печатался в газетах и журналах — «Комсомольской правде», «Правде», «Красной нови», «Новом мире».

С 1928 года работал в детской литературе. Опубликовал детские стихотворные сборники «Субботник», «Эстафета», «На крейсере», «Северный май».

В 1930 году по его сценариям было снято два фильма «Последний бек» (режиссёр Ч. Сабинский) и «Дочь святого» (1930, режиссёр О. Фрелих) — оба сняты на «Узбекгоскино».

В 1933 году вышла книга стихов «Звёздный пробег». Писал прозу, которая была собрана в книжке «Штрафная жизнь» (1935).

В соавторстве с композиторами написал несколько песен: с К. Листовым — «Белые ночи», «Богатырка», «Махорочка», «Зацветали липы»; с Б. Терентьевым — «Молодая рота», «Старшина», «Я море люблю»; с И. Дунаевским — «На разъезде»; с Н. Будашкиным — «Хорошее утро»; с Л. Бакаловым «Шёл старик из-за Дуная».

Наибольшую известность поэт получил как автор стихов к песне «Тачанка» на музыку Константина Листова.

Умер 30 мая 1984 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Библиография 
Выборочно:
 Петрушка-беспризорник: Стихи. — : Гиз, 1930
 Субботник: Стихи. — : Гиз, 1930; То же, изд. 2, «Молодая гвардия», (М.), 1931
 Эстафета: Стихи. — : Гиз, 1930; То же, изд. 2 «Молодая гвардия», 1931
 На крейсере: Стихи. — : Гиз, 1932; Северный май, изд. то же, 1933
 Звёздный пробег: Стихи. — : «Советская литература», 1933
 Путешествие за облака. [Для детей младшего возраста]. Рисунки П. Староносова. — : Детгиз, 1934
 Штрафная жизнь. — , 1935
 Песня о тачанке: Стихи: 1934—1936 гг. — : Советский писатель, 1937
 Земля весенняя: Стихи. — : Сов. писатель, 1958. — 107 с.
 Котята: Пьеса для малышей в 2 д. для театра кукол: (По мотивам итал. нар. сказки в обработке Итало Кальвино) — : Отд. распространения драм. произведений ВУОАП, 1963
 Дедушкина тачанка: Стихи: [Для дошкольного возраста] / Рис. С. Монахова. — : Детская литература, 1965. — 16 с. : ил
 Ты лети с дороги, птица… : Стихи и песни / [Предисл. Е. Долматовского]. — : Советская Россия, 1966. — 119 с.: ил.; 20 000 экз.
 Северный май: Стихи: [Для младш. возраста] / [Ил. Г. Шуршин]. — : Детская литература, 1968. — 62 с.
 Делись огнём: Стихи: [Для мл. школьного возраста] / [Ил.: В. Самойлов]. — : Детская литература, 1975. — 64 с.

Культурное наследие 
«Тачанка» была исполнена Ансамблем песни и пляски А. Александрова. Последний куплет этой песни в редакции 1936 года звучал так:

По земле грохочут танки,
Самолёты петли вьют,
О будённовской тачанке
В небе лётчики поют.
И врагу поныне снится
Дождь свинцовый и густой
Боевая колесница,
Пулемётчик молодой.

См. также 
 Тачанка

Интересные факты 
Владимир Тендряков вспоминал в повести «Охота» :

Примечания

Ссылки 
 Рудерман Михаил Исаакович. Российская государственная библиотека
 Песня о тачанке
 Тачанка. Леонид Утёсов
 Российская еврейская энциклопедия (РЕЭ)
 Песня «Я море люблю» в исполнении Владимира Бунчикова

Русские поэты
Поэты-песенники СССР
Сценаристы СССР
Выпускники Харьковского университета
Похороненные на Кунцевском кладбище